A 2012-es WTCC marokkó nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság harmadik fordulója. 2012. április 15-én rendezték meg a Marrakech Street Circuit-n, Marrákesben.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Források 
Hivatalos végeredmény

Marokkó sportélete
Marokko